Ottawa steht für folgende geographischen Objekte:
 Ottawa, Stadt in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ottawa (Illinois)
 Ottawa (Iowa)
 Ottawa (Kansas)
 Ottawa (Kentucky)
 Ottawa (Michigan)
 Ottawa (Minnesota), im Le Sueur County
 Ottawa (Ohio)
 Ottawa (Oklahoma)
 Ottawa (Pennsylvania)
 Ottawa (West Virginia)
 Ottawa (Wisconsin), im Waukesha County
 Ottawa (Town), Town(ship) im Waukesha County, Wisconsin
 Ottawa Center, Michigan
 Ottawa Hills, Ohio
 Ottawa Junction, Kansas

Sonstige:
 Ottawa River, Fluss in Ontario und Quebec, Kanada
 Ottawa River (Auglaize River), Nebenfluss des Auglaize River in Ohio, Vereinigte Staaten
 Ottawa River (Eriesee), Zufluss zum Eriesee in Michigan und Ohio, Vereinigte Staaten
 Ottawa Islands, Inselgruppe in Kanada

Ottawa ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Ottawa (* 1981), österreichischer Autor und Musiker
 Theodor Ottawa (1909–1972), Wiener Journalist, Schriftsteller und Feuilletonist

Siehe auch:
 Ottawa County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Odawa (auch Ottawa), nordamerikanischer Indianerstamm
 Liste von Schiffen mit dem Namen Ottawa